Priekopa – część miasta Martin na Słowacji
 Priekopa – potok, dopływ Hruštínki na Słowacji
 Priekopa – wieś na Słowacji w kraju koszyckim, powiecie Sobrańce